Sălceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sălceni (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 Sălceni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui